Віллер-Котре (, [vilɛʁkɔtʁɛ]) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4245 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 10415,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Олександр Дюма
 Ів Ербе (*1945) — відомий у минулому французький футболіст, півзахисник, згодом — футбольний тренер.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Туристичне бюро муніципалітету Віллер-Котре
 [ Розташування муніципалітету Віллер-Котре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена